Живоко́сть редкоцветко́вая, или Дельфи́ниум редкоцветко́вый, или Шпо́рник редкоцветковый () — вид двудольных растений рода  семейства . Вид впервые описан швейцарско-французским ботаником Огюстеном Пирамом Декандолем в 1817 году.

Синоним — Delphinium amoenum Steven ex DC.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Сибири (Россия). По данным различных источников, ареал вида включает в себя Западную, либо Западную и Среднюю Сибирь.

Встречается в степях, на склонах, бедных почвах.

Ботаническое описание 
Стебель облиственный, высотой 100—150 см. Стебель и листья опушённые.

Листья сердцевидные.

Соцветие редко разветвлённое. Цветки крупные, светло-голубого цвета, бархатистые.

Плод — листовка.

Ядовита.

Цветёт с июня по июль (в течение одного месяца), плодоносит в августе.

Охранный статус 
Занесена в Красные книги Красноярского края, Новосибирской и Омской областей и Республики Хакасия.

Примечания 

Флора Азии
Эндемичные растения России
редкоцветковая
Растения, впервые описанные в книге Systema Naturale
Ядовитые растения